Thecosomata est un ordre de mollusques de la classe des gastéropodes opistobranches (autrefois classé parmi les ptéropodes ; taxon aujourd'hui considéré comme désuet, mais parfois encore utilisé pour des raisons pratiques).

Description et caractéristiques 
Ce sont des mollusques pélagiques, fait relativement rare. Ils nagent au moyen de replis de leur pied, qui fonctionnent à la manière d'ailes. Leur coquille est fine et transparente. Ils se nourrissent de plancton. 

Ces espèces sont vulnérables à l'acidification des océans, et en sont donc de bons bioindicateurs.

Liste des familles 
Selon  :
 sous-ordre Euthecosomata
 famille Cavoliniidae Gray, 1850 (1815)
 famille Limacinidae Gray, 1840
 sous-ordre Pseudothecosomata
 famille Cliidae Jeffreys, 1869
 famille Creseidae Rampal, 1973
 famille Cuvierinidae van der Spoel, 1967
 famille Cymbuliidae Gray, 1840
 famille Desmopteridae Chun, 1889
 famille Peraclidae Tesch, 1913

Références taxonomiques

Liens externes 
 .
 Ocean Acidification Threatens Tiny 'Sea Butterflies September 18, 2013 PBS NewsHour (anglais) acidification des océans

Notes et références 

Ordre de mollusques (nom scientifique)
Gastéropode (nom scientifique)